Great Tey – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Josephine Tey – szkocka pisarka, autorka powieści detektywistycznych, historycznych i sztuk teatralnych
 Kabaret Tey – polski kabaret
 Little Tey – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Marks Tey – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex